Falmouth heißen folgende geographische Objekte:

Städte, Gemeinden:
 Falmouth (Cornwall),  Hafenstadt in Cornwall, Südküste von England
 Falmouth (Jamaika), Stadt im Parish Trelawny, Jamaika

Orte:
 Falmouth (Antigua), Saint Paul’s Parish, an der Südküste der Karibikinsel Antigua, Antigua und Barbauda
 Falmouth (Tasmanien) in Australien
 Falmouth (Nova Scotia), Ort in Kanada
 Falmouth (Florida), Ort in den Vereinigten Staaten
 Falmouth (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Falmouth (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Falmouth (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Falmouth (Maine), Ort in den Vereinigten Staaten
 Falmouth (Massachusetts), Ort in den Vereinigten Staaten
 Falmouth (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Falmouth (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Falmouth (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
Baulichkeiten:
 Falmouth Docks, Werft in Cornwall, England

Falmouth, Weiteres:
 Falmouth (Geige), Stradivari-Geige von 1692